Танцева́льно-дви́гательная терапи́я (ТДТ) — направление психотерапии, в котором танец и движение используются как процесс, который способствует эмоциональной и физической интеграции индивида.

История возникновения

Предпосылки 
Танец с древности был неотъемлемым атрибутом ритуалов, древних целительных практик и общинной жизни. В первобытном обществе он выполнял ряд важных социально-психологических функций:
 Сакральная (ритуальная) — танец как первичный символический язык человечества и естественный способ установления связи со священным.
 Коммуникативная — танец как способ для передачи знаний и кодификации общения между полами и первичными группами.
 Идентификационная — танец как способ сопричастности и признак принадлежности своему племени, без которого невозможно выживание.
 Экспрессивная— танец как игра и первое свободное самовыражение.
 Катарсическая (рекреационная) — танец как разрядка и способ снятия эмоционального и физического напряжения.
Несмотря на то, что целительные свойства танца были известны с первобытных времен, только в XX в. сформировались исторические предпосылки, которые обусловили возникновение и развитие ТДТ как отдельного направления психотерапии:
 Появление психоаналитических школ, связанных с рассмотрением психики как сознательных и бессознательных процессов в онтогенезе человека (Психоанализ З. Фрейда, Индивидуальная психология А. Адлера, Аналитическая психология К. Г. Юнга)
 Возникновение танца модерн, в котором подчёркивалась важность личного, экспрессивного самовыражения и возникла возможность обращения к темам бессознательного. Особый вклад внесли Айседора Дункан, Рудольф Лабан, Мэри Вигман. Ученики Р. Лабана и М. Вигман стали первыми танцевальными терапевтами.
 Развитие учения В. Райха о мышечно-эмоциональных блоках и характерном панцире (появление телесно-ориентированной психотерапии). Райх считал, что невыраженные эмоциональные переживания не исчезают, а остаются в мышцах и «застревают» там в виде мышечных блоков. ТДТ обращается к пониманию психосоматических механизмов, сформулированных В. Райхом, но практически не использует его методы работы.

История развития ТДТ 
Переход танца в терапевтическую модальность чаще всего связывают с именем американской преподавателя танца и танцовщицы Мэрион Чейз. Она заметила на своих классах личностные изменения студентов, которые интересовались больше выражением чувств в танце, чем самой техникой танца. И тогда Чейз стала больше обращаться к свободе движения, тем самым открыв психологические преимущества, которые предлагал танец. Сначала она работала с детьми и подростками в собственной студии и в специальных школах. Затем ее работа произвела впечатление на психологов и психиатров, и к ней стали посылать пациентов.

В 1946 г. Чейз пригласили опробовать свои методы с госпитализированными психиатрическими больными в Больнице Св. Елизаветы города Вашингтон. Эту дату считают днём рождения танцевально-двигательной терапии. Чейз работала с регрессивными, неразговаривающими и психотическими больными. Пациенты, которые считались безнадёжными, смогли на танцтерапевтических сеансах включиться в групповое взаимодействие и научались выражать свои чувства, что далее позволяло им перейти к более традиционным вербальным видам психотерапии. Благодаря этому работа М. Чейз получила национальное признание.

В дальнейшем развитие ее идей поддержали Мэри Уайтхаус, Бланш Эван, Труди Шуп, которые начали применять танец в качестве способа лечения людей с «военным неврозом» (ПТСР), а также нормальными и невротическими клиентами. Зачатки теории ТДТ и первые обучающие программы начали появляться только в конце 1950-х гг, поскольку большинство первых танцевальных терапевтов были профессиональными танцорами.

В 1966 году была учреждена Американская ассоциация танцевальной психотерапии (ADTA), и эту дату принято считать началом развития ТДТ как самостоятельной дисциплины.

В России танцевально-двигательная терапия появилась в 1990-е и изначально развивалась как вид групп личностного роста для взрослых и творческого развития для детей. В конце 1995 года в Москве образовалась Ассоциация танцевально-двигательной терапии, которая работает при активной поддержке Американской танцевально-терапевтической Ассоциации (ADTA), Европейской Ассоциации ТДТ и международной Ассоциации терапии творческим выражением (IEATA).

На данный момент ТДТ выделена в самостоятельное направление психотерапии. Значительно расширился круг её применения: начиная от разнообразных программ для взрослых (программы борьбы со стрессами, психотерапевтические программы, программы для беременных и проч.) и заканчивая программами для детей и подростков, семей, пожилых людей, а также пациентов, страдающих серьезными заболеваниями (болезнь Паркинсона, аутизм, посттравматические расстройства, расстройствами питания и проч.).

Описание метода 
В своей работе танцевально-двигательные терапевты опираются на ряд принципов:
 Тело и психика неразделимы и оказывают постоянное взаимное влияние друг на друга.
 Танец — это коммуникация, которая осуществляется на трёх уровнях: с самим собой, с другими людьми и с миром.
 Триада мысли-чувства-поведение — единое целое, и изменения в одном аспекте влекут изменения в двух других (принцип целостности).
 Тело воспринимается как процесс, а не как предмет, объект или субъект.
 Обращение к творческим ресурсам человека как к неиссякаемому источнику жизненной силы и созидательной энергии.

Цели 
 Расширение сферы осознания собственного тела, его особенностей и возможностей.
 Развитие глубинного доверия себе и повышение самооценки путём развития более положительного образа тела.
 Совершенствование социальных умений в безопасном пространстве терапевтических отношений.
 Интеграция внутреннего опыта — установление связи между чувствами, мыслями и движением.
 Создание глубокого группового опыта.

Виды танцевально-двигательной терапии 
В танцтерапии можно выделить три группы подходов:
 Клиническая танцевальная терапия — вспомогательный вид терапии, который используется в клиниках наряду с медикаментозным лечением и может длиться несколько лет. Она особенно эффективна для пациентов, имеющих нарушения речи и проблемы в межличностных коммуникациях. В таком виде танцтерапия существует с 1940-х гг.
 Танцтерапия для людей с психологическими проблемами (танцевальная психотерапия) — ориентирована на решение конкретных запросов клиентов. Работа может проходить как в групповой, так и в индивидуальной формах и требует довольно много времени для достижения устойчивого результата. Чаще всего в этом подходе используются психодинамическая модель сознания (психоанализ) или подход аналитической психологии К. Г. Юнга.
 Танцевально-двигательная терапия, осуществляемая в целях личностного развития, — это занятия для людей, которые не страдают от проблем, но хотят чего-то большего в своей жизни. В данном случае танец становится способом узнавания себя и своих особых индивидуальных качеств. Он помогает осознать скрытые истории тела, расширить представление о самом себе и найти новые способы самовыражения и взаимодействия с другими людьми.
Такое деление на группы достаточно условно, но оно отражает требования к образованию танцевального терапевта и реальные ограничения применения техник.

ТДТ всегда основывается на непосредственном опыте переживания, поэтому техники танцевальной психотерапии могут использоваться внутри разных направлений психотерапии:
 терапии эмоционального отреагирования;
 психоаналитической (глубинной) терапии;
 сценарной и ролевой терапии;
 экзистенциально-гуманистической терапии;
 трансперсональной терапии.

Противопоказания для проведения танцевально-двигательной терапии 
 актуальная продуктивная симптоматика;
 стойкие суицидальные тенденции;
 грубые поведенческие нарушения;
 деменция;
 заболевания, симптомы которых могут быть спровоцированы излишней физической активностью.

См. также 
 5 ритмов
 Арт-терапия
 Аутентичное движение
 Контактная импровизация
 Телесно-ориентированная терапия
 Музыкальное движение
 Свободный танец

Примечания

Литература 
 Книги
 Козлов В. В., Гиршон А. Е., Веремеенко Н. И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. — Изд-во «Речь», 2010. — ISBN 5-9268-0479-5. (Существуют и более ранние издания.)
 Гренлюнд Э., Оганесян Н. Ю. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. — СПб.: Речь, 2004 
 Старк А., Хендрикс К. Танцевально-двигательная терапия. Пер. с англ. — Ярославль, 1994.
 Рудестам К. Групповая психотерапия. — СПб.: Питер, 2000.
 Ходоров Дж. Танцевальная терапия и глубинная психология: Движущее воображение / пер.с англ. — М., «Когито-Центр», 2009. — 221 с. — ISBN 978-5-89353-261-6.

 Статьи
 
 Журнал практического психолога. Специальный выпуск: Танцевально-двигательная терапия. — Москва, 2005. — № 3.
 Лабунская В. А., Шкурко Т. А. Развитие личности методом танцевально-экспрессивного тренинга // Психологический журнал. — 1999. — Т. 20. — № 1. — С. 31-38.
 Оганесян Н. Ю. Ильина Д. В. Танцевальная психотерапия больных психосоматическими заболеваниями // Журнал ВАК. Ученые записки СПбМУ им. И. П. Павлова, Изд-во: СПбГМУ СПб.: Т. XVII № 2, 2010. Стр. 101—102.
 Бирюкова И. В. Применение танцевально-двигательной терапии в реабилитации онкологических пациентов // Отделение танцевально-двигательной терапии при Институте практической психологии и психоанализа.

Методы психотерапии
Арт-терапия
Телесно-ориентированная психотерапия
Танец